

Presentación previa 
Isak Arvidsson y Fred Simonsson eran ellos defensores del título, pero cayeron derrotados en primera ronda ante Calvin Hemery / Stéphane Robert.

Tuna Altuna y Václav Šafránek ganaron el título tras derrotar en la final Sriram Balaji y Vijay Sundar Prashanth.

Cabeza de serie

  Johan Brunström /  Andreas Siljeström (Cuartos de final)
  Steven de Waard /  Ben McLachlan (Primera ronda)

<ol start=3>
  Sergio Galdós /  Leonardo Mayer ''(Semifinales)
  Isak Arvidsson /  Fred Simonsson ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Båstad 2017